Андрій Трощинський (,  14 лютого 1978, Усть-Каменогорськ —  21 грудня 2015, Павлодар) — казахський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Казахстану.

Молодший брат Олексія Трощинського.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1996 року.

1998 року був обраний на драфті НХЛ під 170-м загальним номером командою «Сент-Луїс Блюз». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд ГКС (Катовіце), «Вустер Айскетс», «Металург» (Магнітогорськ), «Єсеніце», «Газовик» (Тюмень), «Сариарка», «Барис», «Іртиш», «Казцинк-Торпедо» та «Арлан».

Виступав за збірну Казахстану.

Досягнення 
 Володар Кубка Казахстану — 2002, 2003, 2004, 2007.
 Чемпіон Казахстану — 2004, 2005, 2007, 2013, 2015.
 Срібний призер чемпіонату Казахстану — 2006, 2012, 2014.
 Бронзовий призер чемпіонату Казахстану — 2011.

Смерть 
21 грудня 2015 Андрія було доставлено до лікарні Павлодара через гострий інфаркт міокарда, де він і помер.

Статистика

Примітки

Посилання 
 Профіль на eliteprospects 
 Профіль на hockeydb 
 Профіль на khl 
 Профіль на vhlru 
 Профіль на wh.5-games.ru 

Уродженці Усть-Каменогорська
казахські хокеїсти
Хокеїсти ГКС (Катовиці)
Хокеїсти «Металурга» (Магнітогорськ)
Хокеїсти «Єсеніце»
Хокеїсти «Рубіна» (Тюмень)
Хокеїсти «Сариарки»
Хокеїсти «Бариса»
Хокеїсти «Іртиша»
Хокеїсти «Торпедо» (Усть-Каменогорськ)
Хокеїсти «Арлана»
Задрафтовані «Сент-Луїс Блюз»
Померли в Павлодарі